Barberino Val d'Elsa, een gemeente in de Italiaanse provincie Florence, regio Toscane 
 Barberino di Mugello, een gemeente in de Italiaanse provincie Florence, regio Toscane 
 Barberino Tavarnelle, een gemeente in de Italiaanse metropolitane stad Florence, regio Toscane